Заврорнитолест, или заурорнитолест (), — род мелких (масса тела около 10 кг) плотоядных динозавров из семейства дромеозаврид. Жили на территории Северной Америки, известные остатки датируются частью позднемеловой эпохи ( назад). 

Известны как минимум два вида: Saurornitholestes langstoni и Saurornitholestes sullivani.

Описание 

Ископаемые остатки заврорнитолестов являются самыми распространёнными для мелких динозавров. Если для этого рода к концу первого десятилетия XXI века было известно около 30 когтевых фаланг второго пальца, то аналогичных находок для рода Dromaeosaurus было всего две, а для рода Hesperonychus порядка десяти.

Общая длина тела Saurornitholestes langstoni вместе с хвостом составляла 1,8 м (при длине черепа 19,5 см), а масса тела — порядка 10 кг. Довольно долгое время этот род оставался самым мелким из известных хищных нелетающих динозавров Северной Америки, пока в 2009 году не был описан род Hesperonychus, представители которого весили лишь около 2 кг.

Как и у других дромеозаврид, у заврорнитолестов были короткая, но высокая черепная коробка, узкий, сплюснутый с боков «клюв» и большие круглые глазные орбиты, направленные вперёд и в стороны. Зубы были загнутыми внутрь и со внутренней стороны зазубренными, как пила (черта, отсутствовавшая у дромеозавров). Ещё одной чертой, характерной как для заврорнитолестов, так и для других дромеозаврид, был большой серповидный коготь на среднем пальце задней ноги — так называемый «коготь пернатого хищника» (). Вдвое более длинный, чем остальные когти, острый, как бритва средний коготь обычно был приподнят над землёй во время движения и вступал в дело при охоте.

При раскопках в Альберте был найден зуб заврорнитолеста, застрявший в большеберцовой кости крупного птерозавра-аждархида, размах крыльев которого, по-видимому, достигал 6 м. Учитывая разницу в размерах, исключающую возможность, что зуб застрял во время охоты, был сделан вывод, что часть рациона заврорнитолестов могла составлять падаль. Вероятно также, что заврорнитолесты и другие дромеозавриды, будучи мелкими динозаврами, всё же настолько превосходили в размерах современных им многобугорчатых млекопитающих, что охотились на них, выкапывая из нор. В свою очередь, и заврорнитолесты могли становиться добычей более крупных тероподов, как свидетельствуют следы зубов молодого тираннозаврида на челюстной кости заврорнитолеста.

Классификация 
В 1974 году в Провинциальном парке Дайносор (Альберта) были обнаружены кости мелкого хищного динозавра. Нашедшая их палеонтолог-любитель Айрин Вандерло передала их в Провинциальный музей Альберты, откуда они попали к студенту-палеонтологу Гансу-Дитеру Зюсу. В 1978 году Зюс описал останки под именем Saurornitholestes langstoni (в честь палеонтолога Уонна Лангстона, работавшего в Альберте в 1950-е годы) и отнёс новый род к дромеозавридам исходя из специфичной Т-образной формы лобной кости. В 1988 году было предложено считать родовые названия Saurornitholestes и Deinonychus синонимичными Velociraptor ввиду значительного сходства, но эта точка зрения не нашла серьёзной поддержки, так как последние находки всё же указывают на родовые отличия.

Описанный в 1978 году одновременно с родом Saurornitholestes вид S. langstoni долгое время оставался единственным известным видом этого рода. В дальнейшем поступали сообщения о находках заврорнитолестов неизвестного вида, а в 2006 году Р. Салливан описал новый вид S. robustus. Эта классификация была оспорена в публикации 2014 года, согласно авторам которой (включая самого Салливана) описанные Салливаном в 2006 году останки принадлежат представителю троодонтид — другого семейства теропод. В то же время возможно, что к этому роду относится динозавр, останки которого были описаны в 2000 году под именем Bambiraptor feinbergorum — предположительно, это не более чем подростковая особь заврорнитолеста; как минимум, этого динозавра, так же как Atrociraptor marshalli, относят к особой кладе Saurornitholestinae, родственной дромезавринам и велоцирапторинам.

Приписываемые заврорнитолестам неопределённого вида окаменелости известны из формаций Феррис и Ланс в Вайоминге, а также Хелл-Крик в Северной и Южной Дакоте.

В 2015 году был описан другой вид рода S. sullvani (названного в честь Р. Салливана), известный по окаменелости SMP VP-1270 из формации Киртленда в Нью-Мексико (США). Вид отличается от S. langstoni по форме фронтальной части черепа.

Примечания 

Дромеозавриды
Динозавры Северной Америки
Динозавры мелового периода